Влади́мир Никола́евич Супру́н (род. , с. Васютинцы Чернобаевского района Черкасской области, Украинская ССР, СССР) — бывший начальник центральной дирекции инфраструктуры РЖД.

Биография 
1978 год — окончил Днепропетровский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Эксплуатация железных дорог».

С 1978 по 1998 год прошел путь от помощника составителя поездов станции Тында до первого заместителя начальника Тындинского отделения дороги Байкало-Амурской магистрали. Работал дежурным по станциям Тында, Беркакит, начальником станции Могот и заместителем начальника станции Тында по оперативной работе.

С 1986 года — начальник станции Тында.

С 1994 года — первый заместитель начальника Тындинского отделения Байкало-Амурской железной дороги.

С 1998 года — заместитель начальника дороги — начальник Елецкого отделения Юго-Восточной железной дороги.

С 2000 года — первый заместитель начальника Октябрьской железной дороги — главный ревизор по безопасности движения поездов.

С октября 2003 года — начальник Красноярской железной дороги — филиала ОАО «Российские железные дороги».

С апреля 2007 года — начальник Свердловской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

С апреля 2011 года по ноябрь 2015 года — начальник Центральной дирекции инфраструктуры — филиала ОАО «РЖД».

Приказом по личному составу №631 от 9.11.2015 г. освобожден от занимаемой должности и отправлен на пенсию.

Награды 
 Медаль «За трудовое отличие»,
 Медаль «За строительство Байкало-Амурской магистрали»,
 Благодарность Президента Российской Федерации (21 апреля 2008) — за обеспечение бесперебойного движения на перегоне Березники-Калийная Пермского отделения Свердловской железной дороги
 Нагрудный знак «Почётный железнодорожник»,
 Звание «Почётный работник транспорта России» (2006)
 Нагрудный знак «Ударник XI пятилетки»,
 Нагрудный знак «150 лет железнодорожного транспорта»,
 Нагрудный знак «Почетный работник Октябрьской магистрали»,
 Награждён многочисленными почётными грамотами.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте fedpress.ru
 Биография в Корпоративной энциклопедии РЖД

Выпускники Днепровского университета железнодорожного транспорта